Сагитов Расуль Хасанович (род. 14 марта 1964 года) — башкирский радиожурналист, писатель и переводчик. Член Союза писателей и Союза журналистов России и Башкортостана. Заслуженный работник культуры Российской Федерации (2016), заслуженный работник печати и массовой информации Республики Башкортостан (2004), лауреат премии Правительства Республики Башкортостан имени Шагита Худайбердина (2005). Награжден Почетной грамотой Республики Башкортостан (2021), Почетной грамотой Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан (2019).

Биография 
Сагитов Расуль Хасанович родился 14 марта 1964 года в деревне Набиево Бурзянского района Башкирской АССР (ныне Республика Башкортостан).

В 1981 году, после окончания средней школы в Старомунасипово, несколько месяцев работает в колхозе «Кызыл тан», в ноябре по комсомольской путевке направляется корреспондентом в редакцию районной газеты «Таң».

Отслужив в Военно-воздушных силах в г. Чита (1982—1984), поступает на учебу в Башкирский государственный университет, на филологический факультет (1990).

В 1990—1991 годах — сотрудник газеты «Урал» Белорецкого района, учитель школы № 1 г. Белорецка.

В 1991 году переходит на работу в Государственную телерадиовещательную компанию «Башкортостан»: был корреспондентом газеты «Эфир Башкортостана», старшим редактором студии радиовещания, руководителем творческого объединения общественно-политических программ на телевидении, главным редактором газеты «Эфир Башкортостана», комментатором на радио, руководителем отдела общественно-политических программ Радио "Юлдаш" ГУП Телерадиовещательная компания "Башкортостан" РБ.

В настоящее время — руководитель отдела общественно-политических программ Радио «Юлдаш» Акционерного общества Телерадиовещательная компания «Башкортостан»]].

Окончил юридический факультет Башкирской академии государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан (1998), Московский институт усовершенствования квалификации работников радио и телевидения (2001).

Общественная деятельность 
 Член Общественной палаты Республики Башкортостан.
 Член правления Союза писателей Башкортостана .
 Член Союза журналистов России и Башкортостана.
 Член редколлегии журнала «Шоңкар».

Труды в радиожурналистике 
Радиопередачи "Даира"(«Даирә»), «Открытая студия» («Асыҡ студия»), "Дыхание эпохи" («Заман һулышы»), многосерийные документальные радиофильмы "Прошедшее время" («Үткән заман»),"Одна тысяча девятьсот пятьдесят шесть" («Мең туғыҙ йөҙ илле алты»), "Одна тысяча девятьсот семьдесят пять" («Мең туғыҙ йөҙ етмеш биш»), многосерийный документальный телевизионный фильм "Исторический ряд" («Тарих теҙмәһе»), минирадиоспектакли, перевод ряда советских и зарубежных художественных кинофильмов на башкирский язык.

«Открытая студия»

Литературное творчество 
Изданные в одиннадцати сборниках рассказы и новеллы пришлись по душе читателям. Творчество на русском языке представлено в республиканских журналах «Бельские просторы», «Ватандаш», «ЛИФФТ», а также в Москве в журналах «Журналист», «Журналистика и медиарынок», в газете «Литературная газета».

Книги 
 Синий туман (Күк томан) : рассказы и новеллы. Коллективный сборник. — Уфа : Китап, 1998. — 288 с. На башкирском языке.
 Правильное слово (Дөрөҫ һүҙ) : рассказы для детей дошкольного возраста. — Уфа : Китап, 2009. — 24 с. На башкирском языке. 
 Краса света (Донъя йәме) : рассказы. — Уфа : Деловая династия, 2010. — 244 с. На башкирском языке. 
 Солнце после дождя (Ямғырҙан һуңғы ҡояш) : рассказы. — Уфа : Гилем, 2011. — 128 с. На башкирском языке.
 Желаю вам добра! (Имен-аман тороғоҙ!) / Литературно-документальное произведение. — Уфа : Китап, 2013. — 400 с. На башкирском языке. 
 Словом красен человек : статьи, выступления, рассказы. — Уфа : Китап, 2017. — 216 с. На русском языке.
 Ценнее золота вопрос (Алтындан алдын мәсьәлә) : статьи, выступления, интервью, рассказы. — Уфа : Башкирская энциклопедия, 2017. — 256 с. На башк. яз. 
 Такого я мнения : статьи, интервью, рассказы. — Уфа : Башкирская энциклопедия, 2019. — 176 с. На русском языке.
 Словом я обращаюсь своим (Һүҙем менән сығам илемә) : статьи, выступления, рассказы. — Уфа : Прокопий, 2019. — 236 с. На башкирском языке. 
 Вот что главное сегодня (Бына шул бөгөн мөһим) : выступления, статьи, интервью, короткие рассказы. — Уфа : Прокопий, 2019. — 166 с. На башкирском языке. 
 Кудрявый дымок за мотоциклом (Уй туйы. / Wedding in dream) : рассказ. — Уфа : Прокопий, 2020. — 132 с. На башкирском, русском, английском языках. 
 Улыбка сквозь годы : рассказы, жизненные истории, статьи. — Уфа : Прокопий, 2020. — 160 с. На русском языке. 
 И засияет слово твое (Уйлағандың һүҙе уйнаған) : рассказы, статьи, интервью, выступления. — Уфа : Прокопий, 2021. — 166 с. На башкирском языке.
 Ласковые воды (Көләч сулар) : рассказы. — Казань : Татарское книжное издательство, 2021. — 304 с. На татарском языке.

В сборниках 
 Башкирская журналистика на рубеже веков : материалы региональной научно - практической конференции (Уфа, 9 октября 2019 г.). — Уфа, 2019. — 152 с.
 Современная литература народов России : Художественная публицистика / Антология. — Москва: Организационный комитет по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в РФ; Объединенное гуманитарное изд-во, 2021. — 680 с. На русск. яз.

Почетные звания и другие награды 
 Заслуженный работник культуры Российской Федерации (2016)
 Заслуженный работник печати и массовой информации Республики Башкортостан (2004)
Почетная грамота Республики Башкортостан (2021).
 Премия Правительства Республики Башкортостан имени Шагита Худайбердина (2005).
Почетная грамота Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан (2019).
 Медаль «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2010 года» (2012).
Юбилейная медаль «100 лет образования Республики Башкортостан» (2019).
Медаль Всемирного курултая башкир «Неси людям солнца свет!» («Ал да нур сәс халҡыңа!») (2019).
 Знак «За активное участие в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года» (2008).
Почетная грамота Российского профсоюза работников культуры (2019).
 Почетная грамота Союза журналистов Российской Федерации (2014).
 Почетная грамота Союза журналистов Республики Башкортостан (2014, 2019).
Почетная грамота Общественной палаты Республики Башкортостан (2021).
Почетная грамота Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан (2005).
Благодарственное письмо Общественной палаты Российской Федерации (2018).
 Благодарность Общественной палаты Российской Федерации (2019).
 Почетная грамота Исполкома МСОО "Всемирный Курултай (конгресс) башкир" (2014).
 Диплом победителя Всероссийского конкурса «Информационное пространство: власть — общество — СМИ», проведенного Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (2012).
 Диплом победителя конкурса, проведенного Центральной избирательной комиссией Республики Башкортостан по освещению выборов (2012).
 Республиканский конкурс на лучшее освещение в средствах массовой информации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, третье место (2016).
 Диплом Правительства Республики Башкортостан в номинации «Лучший по профессии» (2017).
 Первое место в конкурсе на лучший материал по парламентской тематике, посвященном 25-летию Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан (2020).
 Благодарственное письмо депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (2020).
 Почетная грамота газеты "Башкортостан" в связи с объявлением лауреатом 2020 года (2020).
Медаль Кыргызского отделения Союза писателей и историков Центральной Азии "Янги Овоз" "Туран Биримдиги" (2020).

Примечание

Источники 
 Башкирская энциклопедия [www.wiki02.ru/encyclopedia/Sagitov_Rasul_Hasanovich/t/11946 .] [www.wiki02.ru/encyclopedia/Sagitov_Rasul_Hasanovich/t/11946 Сагитов Расуль Хасанович]
 Башҡорт энциклопедияһы. Сәғитов Рәсүл Хәсән улы
 Башкирское издательство «Китап» имени Зайнаб Биишевой. Сайт. Главная > Наши авторы Расуль Сагитов
 Журналисты России. XX—XI. Энциклопедия.
 Писатели земли башкирской. Справочник / (сост.: Р. Н. Баимов, Г. Н. Гареева, Р. Х. Тимергалина). Переработанное и дополненное второе издание. — Уфа: Китап, 2015. — 672 с. ISBN 978-5-295-06338-1
 Лауреаты премии имени Шагита Худайбердина (авт.-сост.: Ф. Ш. Кудакаев, Р. З. Хажиев. — Уфа: Китап, 2016.-192 с. ISBN 978-5-295-06511-8

Ссылки 
 Союз писателей РБ Сайт
 Ведущий башкирского радио: «Юбилей республики — хороший повод для пристального внимания к истории родного края». «Башинформ» мәғлүмәт агентлығы, 2018 йыл, 17 август
 , 2011, 31 декабрь. 
 , 2012 йыл, 26 ғинуар. 
 , 2012 йыл, 13 апрель. 
 , 2012 йыл, 7 сентябрь. 
 Бельские просторы, 2012, № 12
 , 2014 йыл, 19 февраль. 
 Известному журналисту Расулю Сагитову — 50 лет
 Башҡорт радиожурналисы федераль журналда мәҡәлә шәлкемен баҫтыра
 Слово знает себе цену // Газета "Республика Башкортостан". 4 сентября 2020.

Выпускники Башкирской академии государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан
Журналисты XXI века
Журналисты XX века
Лауреаты премии имени Ш. Худайбердина
Члены Союза журналистов России
Журналисты Башкортостана
Члены Союза писателей России
Члены Союза писателей Республики Башкортостан
Писатели Башкортостана
Выпускники Башкирского государственного университета
Википедия:Биографии современников